Buena Fe kan syfta på följande platser:

Ecuador 

 San Jacinto de Buena Fe, ort, Los Ríos,

Mexiko 

 Buena Fe, Mexiko, Chihuahua, Nuevo Casas Grandes, 

Robotskapade Ecuadorförgreningar
Robotskapade Mexikoförgreningar